Сан Хуан Тамазола има више значења:

 Општина Сан Хуан Тамазола (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Тамазола (Сан Хуан Тамазола, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику